Een hoofdpostkantoor is het belangrijkste postkantoor in een stad of streek.

Nederland 
 Hoofdpostkantoor (Amsterdam), rijksmonument, thans een winkelcentrum
 Hoofdpostkantoor (Groningen), rijksmonument
 Hoofdpostkantoor (Haarlem)
 Hoofdpostkantoor (Leeuwarden), rijksmonument
 Hoofdpostkantoor (Rotterdam)
 Hoofdpostkantoor (Utrecht), laatste zelfstandige postkantoor in Nederland, rijksmonument, in 2011 gesloten
 Hoofdpostkantoor Keulse Poort, Venlo, rijksmonument

Ierland 
 General Post Office (Dublin), waar in 1916 de Republiek Ierland werd uitgeroepen

Vietnam 
 Hoofdpostkantoor (Saigon)